Sadrach steht für:

 eine Figur der Bibel, eines der drei tugendhaften Kinder Hananja, Misael und Asarja oder Schadrach, Meschach und Abed-Nego
 Sadrach (Innsbruck), Siedlung der Stadt Innsbruck, Tirol

Siehe auch:
 Saudrachshof